Der Fluch der Vererbung steht für:

 Der Fluch der Vererbung (1920), österreichischer Stummfilm von Louis Neher
 Der Fluch der Vererbung (1927), deutscher Stummfilm von Adolf Trotz